Молдовський лей
 Румунський лей

Джерела та література 
 О. Д. Огуй. Лей  //